Тимошенко Леонід Васильович — український медик
 Тимошенко Леонід Вікторович — російський композитор-піаніст, астрофізик
 Тимошенко Леонід Володимирович — український історик

Див. також 
 Тимошенко